Le Wayai est le nom donné à deux ruisseaux de Belgique.
 Le Wayai, affluent de la Hoëgne coule à Spa.
 Le Wayai, affluent de l'Amblève est un autre nom du ruisseau du Fond de Harzé.
C'est aussi le nom d'une localité belge :
 Wayai, hameau de la commune belge de Jalhay.